

Astronomia
158 Koronis (in italiano Coronide) – asteroide della fascia principale

Linguistica
Coronide – segno diacritico dell'alfabeto greco
Coronide – segno di scansione testuale del greco antico

Mitologia greca
Coronide – figlia di Coroneo, re di Focide, mutata in corvo da Atena
Coronide – figlia di Flegias (o di Azano) e madre di Asclepio
Coronide – menade tessala
Coronide – una delle Iadi